El término Get Free —en español: Liberarse— puede hacer referencia a:

Música 
 «Get Free», canción de The Vines (2002);
 «Get Free», canción de Major Lazer (2012).